

Geografia 
Veliš – comune ceco del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Veliš – comune ceco del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové

Altro 
Velis – personaggio di Stargate